Le Sonnet 36 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : LEt me confeſſe that we two muſt be twaine,
Although our vndeuided loues are one:
So ſhall thoſe blots that do with me remaine,
Without thy helpe, by me be borne alone.
In our two loues there is but one reſpect,
Though in our liues a ſeperable ſpight,
Which though it alter not loues ſole effect,
Yet doth it ſteal ſweete houres from loues delight,
I may not euer-more acknowledge thee,
Leaſt my bewailed guilt ſhould do thee ſhame,
Nor thou with publike kindneſſe honour me,
Vnleſſe thou take that honour from thy name:
   But doe not ſo,I loue thee in ſuch ſort,
   As thou being mine,mine is thy good report.

Notes et références

Liens externes
Paraphrase and analysis (Shakespeare-online)
Analysis

036